Лалан ()

 Лалан — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Лалан — коммуна во Франции, департамент Жер
 Лалан-Арке — коммуна во Франции, департамент Жер
 Лалан-Три — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи

См. также 
 Лаланн